Име Лазар Лазаревић може се односити на:

Лаза К. Лазаревић (1851-1891), српски књижевник и лекар.
Лазар Лазаревић (професор) (1805-1906), професор и драмски писац.
Лаза Д. Лазаревић (1850-1911), генерал.